Tom Scott peut désigner :
 Tom Scott (1854–1927), peintre britannique ;
 Tom Scott (1875-1947), joueur de rugby à XV international écossais ;
 Tom Scott (1947-), dessinateur de presse néo-zélandais ;
 Tom Scott (1948-), musicien américain ;
 Tom Everett Scott (1970-), acteur américain ;
 Tom Scott, un ingénieur du son américain ;
 Tom Scott, un vidéaste britannique, animateur de jeux télévisés et développeur web.